Jan Steen (1625, of 1626 -1679), Nederlandse kunstschilder 
 Jan Steen (beeldhouwer) (1938-2016), Nederlandse schilder, graficus en beeldhouwer
 Jan Steen (acteur) (1966), Een Belgische acteur